
Дения (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 66,2 км². Население — 42704 человека. Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Праздники города и достопримечательности 
В городе располагаются остатки старинного средневекового замка, проводятся фиесты папье-маше и «морские быки» как преддверие сезона корриды.

Население

Фотографии

См. также 
 Тайфа Дения

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Denia
 Portal Turístico de Denia
 
 en Google Maps
 
 
 
 Galería fotográfica con un apartado dedicado a Denia

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте